Secretaría de Obras Públicas puede hacer referencia:
 a la Secretaría de Obras Públicas (Argentina); o
 a la Secretaría de Obras Públicas (México).